Závody může být:
 množné číslo od závod
 závody ve zbrojení

sport
 závody tahačů
 závody automobilů do vrchu
 závody na horských kolech
 závody sportovních vozů
 závody chrtů
 závody dvoukolových vozů se čtyřspřežím
 závody Slovenského národního povstání
 závody na vozech tažených párem mul